Miejscowości w USA:
 Ashmore (Illinois) – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
Gminy w USA:
 Ashmore (ang. Ashmore Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
Inne:
 Ashmore (Anglia)
 Ashmore – meteoryt